

Geografia 
 Circondario di Neuwied – circondario della Renania-Palatinato, in Germania
 Neuwied – città della Renania-Palatinato
 Wied-Neuwied – piccolo stato storico della Renania-Palatinato

Persone 
 Federico Carlo di Wied-Neuwied – principe regnante di Wied-Neuwied
 Giovanni Federico Alessandro di Wied-Neuwied – conte e poi principe regnante di Wied-Neuwied
 Maximilian zu Wied-Neuwied – naturalista ed etnologo tedesco